

События

Январь 
 9 января — в Вильнюсе открылась первая литовская художественная выставка.
 26 января — в Австро-Венгрии введено всеобщее избирательное право для мужчин, достигших возраста 24 лет.

Февраль 
 19 февраля — образование «Коммерческого института московского общества распространения коммерческого образования» в Москве (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова).
 21 февраля — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход ; погибло 129 человек.
 24 февраля — военный переворот в Гондурасе. Президент Мануэль Бонилья свергнут и эмигрировал в Британский Гондурас, к власти пришла военно-гражданская хунта.

Март 
 1 марта — Никарагуа объявила войну Гондурасу.
 5 марта — политическая стачка в Баку.
 6 марта — выступление П. А. Столыпина в Госдуме с программой правительства (известное как «Не запугаете!»).
 12 марта — гарнизон Бухареста пулеметным и артилерийским огнём отразил попытку 4 тыс. восставших крестьян ворваться в город. Так было окончательно подавлено Крестьянское восстание в Румынии 1907 года.
 16 марта — Первые в мире женщины-парламентарии были избраны в Сейм Великого княжества Финляндского.
 17 марта — никарагуанская армия начала наступление на территорию Гондураса.
 22 марта — в России начинается забастовка моряков Каспийского торгового флота. Закончилась 8 мая.
 23 марта — армия Никарагуа одержала победу в многодневной битве у Намасигуе и оккупировала большую часть территории Гондураса.
 27 марта — никарагуанская армия вступила в столицу Гондураса Тегусигальпу.

Апрель 
 18 апреля — на пост президента Гондураса вступил представитель консервативной Национальной партии .

Май 
 13 мая — открылся V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня и получивший название Лондонского Съезда. Среди делегатов — Ленин, Сталин, Троцкий.
 14 мая — первомайская политическая стачка и демонстрация на нефтепромыслах Баку.
 16 мая — Испания, Великобритания и Франция подписали соглашение о поддержании статус-кво в Гибралтарском проливе.

Июнь 
 16 июня — роспуск Второй Госдумы (третьеиюньский переворот). Фактически завершение первой революции в Российской империи.
 26 июня — началась экспедиция Арсеньева 1907 года — вторая Сихотэ-Алиньская экспедиция В. К. Арсеньева.

Июль 
 20 июля — Корейский король (ван) Коджон, под давлением премьер-министра Ли Ванёна, поддерживаемого Японией, был вынужден отречься от престола, и на трон взошёл его сын Сунджон, ставший последним в истории королём Кореи.

Август 
 17—24 августа — Штутгартский конгресс II Интернационала.
 31 августа — подписана Англо-русская конвенция, разграничивавшая сферы влияния Российской империи и Британской империи в Азии, положившая конец «Большой игре» в Азии и завершившая складывание тройственной Антанты.

Сентябрь 
 9 сентября — В Петербурге создано Императорское Русское военно-историческое общество.

Октябрь 
 8 октября — в Австро-Венгрии правительства Австрии и Венгрии достигли соглашения по вопросам торговли и таможенных тарифов.
 16 октября — подписан секретный Петербургский протокол между Российской империей и Германией.
 17 октября — во Владивостоке на трёх миноносцах подняты красные флаги. Миноносец «Скорый» открыл огонь по городу. Восстание подавлено.

Ноябрь 
 1 ноября — начала свою работу Третья Госдума.

Декабрь 
 5 декабря — всеобщая политическая забастовка в Баку.
 17 декабря — на престол Бутана взошёл Угьен Вангчук — Первый Король, установивший новую династию, правящую по сей день.
 20 декабря — в Вашингтоне (США) Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор подписали Договор о мире и дружбе в Центральной Америке.
 24 декабря — во Франции, в подвале здания Парижской Оперы, произошла торжественная церемония закладки т. н. «капсул времени» — герметичных сосудов с 24 граммофонными пластинками с аудиозаписью голосов знаменитых певцов и музыкантов того времени — Ф. Таманьо, Э. Карузо, А. Патти, Ф. Шаляпина и других. «Капсулы» было предписано вскрыть потомкам через 100 лет, что и было сделано в 2007 году.

Без точных дат 
 На 2-й мирной конференции в Гааге подписаны международные конвенции о законах и обычаях войны.
 В Китае генерала Юань Шикая в результате придворных интриг отправляют в ссылку в его имение.
 В России был создан союз семи основных медеплавильных заводов — синдикат «Медь».

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Авиация

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1907 году

Январь 
 7 января — Никанор Сабалета, испанский арфист (ум. 1993).
 11 января — Пьер Мендес-Франс, французский политический деятель, премьер-министр Франции в 1954—1955 годах (ум. 1982).
 12 января — Королёв, Сергей Павлович (30 декабря 1906 года по старому стилю), конструктор ракетно-космических систем, академик, дважды Герой Социалистического Труда, основоположник практической космонавтики (ум. 1966).
 23 января
 Павлов, Василий Сергеевич, советский футболист. Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР (ум. 1977).
 Хидэки Юкава, японский физик-теоретик, первый японец, получивший Нобелевскую премию (1949) (ум. 1981).
 24 января — Морис Кув де Мюрвиль, премьер-министр Франции в 1968—1969 годах (ум. 1999).

Февраль 
 2 февраля — Бернардас Бразджионис, литовский поэт (ум. 2002).
 4 февраля — Кедрин, Дмитрий Борисович, русский советский поэт (ум. 1945).
 21 февраля — Уистен Хью Оден, известный английский поэт (ум. 1973).
 23 февраля  — Константинос Караманлис, президент Греции в 1980—1985 и 1990—1995 годах, неоднократно премьер-министр Греции (ум. 1998).

Март 
 4 марта — Векслер, Владимир Иосифович, советский физик-экспериментатор, основоположник ускорительной техники в СССР, создатель синхрофазотрона ОИЯИ.
 11 марта — Корчебоков, Лев Николаевич, советский футболист, хоккеист, теннисист, футбольный тренер. Заслуженный мастер спорта (ум. 1971).
 13 марта — Мирча Элиаде, румынский и американский писатель, историк религий и исследователь мифологии (ум. 1986).
 14 марта — Диковский, Сергей Владимирович, советский писатель и журналист (погиб 1940).
 26 марта — Вильо Вестеринен, финский аккордеонист (ум. 1961).

Апрель 
 7 апреля — Ле Зуан, государственный и политический деятель Вьетнама, Генеральный секретарь (первоначально — Первый секретарь) ЦК Коммунистической партии Вьетнама в 1960—1986 годах (ум. 1986).
 14 апреля — Франсуа Дювалье (известный также как «Папа Док»), бессменный президент и диктатор Гаити с 1957 года до своей смерти (ум. 1971).
 27 апреля — Амир Шарифуддин, индонезийский политический деятель-социалист, премьер-министр в 1947—1948 годах. Принимал активное участие в Мадиунском восстании, после его подавления убит в 1948.

Май 
 14 мая
 Бо Гу, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая в 1932—1935 годах (ум. 1946).
 Мухаммед Айюб Хан, фельдмаршал, президент Пакистана в 1958—1969 годах (ум. 1974).

Июнь 
 8 июня — Фролова-Багреева, Лидия Фёдоровна, советская художница (ум. 1997).
 18 июня — Шаламов, Варлам Тихонович, русский прозаик и поэт XX века. Создатель одного из наиболее известных литературных и публицистических циклов о жизни заключённых советских исправительно-трудовых лагерей. (ум. 1982).

Июль 
 7 июля — Роберт Хайнлайн, американский писатель-фантаст (ум. 1988).
 24 июля — Коротков, Павел Михайлович, советский футболист и хоккеист с мячом и шайбой, хоккейный тренер, спортивный функционер. Заслуженный мастер спорта (ум. 1983).
 30 июля — Руденко, Роман Андреевич, советский юрист, обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе, Генеральный прокурор СССР (ум. 1981).

Август 
 7 августа — Жаворонков, Николай Михайлович, советский учёный в области неорганической химии и химической технологии (ум. 1990).
 11 августа — Родзаевский, Константин Владимирович, политический деятель Русского Зарубежья, лидер ВФП (ум. 1946).

Сентябрь 
 10 сентября — Захаров, Ростислав Владимирович, советский балетмейстер, режиссёр и педагог (ум. 1984).
 29 сентября
 Натаревич, Михаил Давидович, советский живописец (ум. 1979).
 Джин Отри, американский кантри-исполнитель, актёр и бизнесмен (ум. 1998).

Октябрь 
 29 октября — Антонова, Валентина Ивановна, кандидат искусствоведения, специалист в области древнерусской живописи (ум. 1993).

Ноябрь 
 15 ноября — Клаус фон Штауффенберг, офицер вермахта, полковник, граф. Один из основных участников заговора 20 июля 1944 года, покушавшийся на Адольфа Гитлера (расстрелян в 1944).
 27 ноября — Лайон (Лион) Спрэг де Камп, американский писатель-фантаст, один из основоположников жанра фэнтези (ум. 2000).

Декабрь 
 13 декабря — Теодор Буйницкий, польский поэт и журналист (ум. 1944).
 15 декабря — Оскар Нимейер, один из виднейших архитекторов современности (ум. 2012).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1907 году

Январь 
2 января — Джордж Белл (род. 1828) (англ. George Bell), бригадный генерал армии США, в Гражданскую войну воевал на стороне Армии Союза

Февраль 
 2 февраля — Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся русский химик, открывший Периодический закон химических элементов и составивший Периодическую систему химических элементов (род. 1834).
 16 февраля — Кардуччи, Джозуэ, итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1906) (род. 1835).
 17 февраля — Генри Олкотт, американский эзотерик, основатель и первый глава Теософского общества (род. 1832).

Март 
 19 марта — Владимир Николаевич Ламздорф, российский дипломат, министр иностранных дел России в 1900—1906 годах (род. 1845).

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь 
 4 сентября — Эдвард Григ — норвежский композитор (род. 1843).
 7 сентября — Франсуа Арман Сюлли-Прюдом, французский поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе (1901; род. 1839).

Октябрь

Ноябрь

Декабрь 
 8 декабря — Йо́нас Билю́нас, литовский писатель (род. 1879).
 23 декабря — Пьер Жюль Сезар Жансенз, французский астроном (род. 1824).

Нобелевские премии 
 Физика — Альберт Абрахам Майкельсон — «За создание точных оптических инструментов и спектроскопических и метрологических исследований, выполненных с их помощью».
 Химия — Эдуард Бухнер — «За проведённую научно-исследовательскую работу по биологической химии и открытие внеклеточной ферментации».
 Медицина и физиология — Шарль Луи Альфонс Лаверан
 Литература — Джозеф Редьярд Киплинг — «За наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя».
 Премия мира — Эрнесто Теодоро Монета и Луи Рено.

См. также

Примечания